En Pologne, Maleniec peut faire référence à : 

 de la voïvodie de Łódź
 Maleniec, un village du powiat de Piotrków.

 de la voïvodie de Poméranie
 Maleniec, un village du powiat de Słupsk.

de la voïvodie de Sainte-Croix
 Maleniec, un village du powiat de Końskie,  
 Maleniec, un village du powiat de Włoszczowa.